Lorette kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Lorette (berg),

Frankrike 

 Lorette, Loire, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 

Robotskapade Antarktisförgreningar